Petra Kvitová var den forsvarende mester, men valgte ikke at deltage..
Angelique Kerber vandt titlen imod Marion Bartoli med, 7–6(7–3), 5–7, 6–3 i finalen.

Seedning

 Maria Sharapova (Kvartfinalen)
 Marion Bartoli (Finale)
 Li Na (Første runde, træk sig med skade)
 Jelena Janković (træk sig med skade)

<ol start="5">
  Sabine Lisicki ''(træk sig med skade)
  Julia Görges ''(Kvartfinalen)
  Roberta Vinci ''((Kvartfinalen)
  Anabel Medina Garrigues ''(Første runde)
  Angelique Kerber (Mester)</li>
</ol>

Finalen
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinalerne
| RD2=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=9
| RD1-team1= Angelique Kerber
| RD1-score1-1=62
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Yanina Wickmayer
| RD1-score2-1=77
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Klára Zakopalová
| RD1-score3-1=63
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Marion Bartoli
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Angelique Kerber
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Marion Bartoli
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=3
}}

Top Half

Bottom Half

Kvalifikation

Seedning

  Mona Barthel (Kvalificeret)
  Bethanie Mattek-Sands (Kvalificeret)
  Alberta Brianti (Kvalificeret, Lucky Loser)
  '''Gréta Arn (Kvalificeret)

<ol start="5">
 Nina Bratchikova ''(Anden runde)
 Kristina Barrois (Kvalificeret)</li>
 Varvara Lepchenko (Kvalificeret, Lucky Loser)
 Aravane Rezaï ''(træk sig)
 Jill Craybas (Kvalificeret, Lucky Loser)
</ol>

Kvalificerede

  Mona Barthel
 ''' Bethanie Mattek-Sands

<ol start="3">
 ''' Kristina Barrois
  Gréta Arn</li>
</ol>

Lucky Losers

  Alberta Brianti
  Varvara Lepchenko
  Jill Craybas

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvalifikationsfinalen

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Alberta Brianti
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Stephanie Vogt
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Anna Floris
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Kristína Kučová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Amandine Hesse
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Ekaterina Bychkova
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Tatjana Malek
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=6
| RD1-team8= Kristina Barrois
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Alberta Brianti
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Kristína Kučová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Ekaterina Bychkova
| RD2-score3-1=0
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Kristina Barrois
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Alberta Brianti
| RD3-score1-1=0
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=6
| RD3-team2= Kristina Barrois
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

Fjerde kvalifikation
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvalifikationsfinalen

|team-width=175

| RD1-seed1=4
| RD1-team1= Gréta Arn
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Myrtille Georges
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=5

| RD1-seed3=Alt
| RD1-team3= Natalie Grandin
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=1
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Séverine Beltrame
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Giulia Gatto-Monticone
| RD1-score5-1=65
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=2
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Jessica Ginier
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Nina Bratchikova
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Gréta Arn
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Séverine Beltrame
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012